Джеймс Ричард Томсон (, 23 февраля 1927, Виннипег, Манитоба, Канада – 18 мая 1991) – канадский хоккеист, защитник. Провёл 13 сезонов в Национальной хоккейной лиге, выступал за команды «Торонто Мэйпл Лифс» и «Чикаго Блэк Хокс».

Игровая карьера 
Джимми Томсон начал свою хоккейную карьеру в юниорской Хоккейной лиге Онтарио в команде «Торонто Сент-Майклс Мэйджорс». В сезоне 1944/45 «Мэйджорс» выиграли Мемориальный кубок, трофей, вручаемый победителю Канадской хоккейной лиги.

В 1945 году Томсон дебютирует в НХЛ в составе «Торонто Мэйпл Лифс», где в 1956 году становится капитаном команды. За 12 лет проведённых в «Торонто», он четырежды выигрывал Кубок Стэнли. В 1957 году Томсона продают в «Чикаго Блэк Хокс» и, проведя один сезон в новой команде, он решает завершить игровую карьеру.

Награды и достижения 
 Обладатель Кубка Стэнли (4): 1947, 1948, 1949, 1951
 Участник матчей всех звёзд НХЛ (7): 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953

Клубная карьера

Ссылки 
 Статистика Джимми Томсона на The Internet Hockey Database
 Биография Джимми Томсона на Legends of Hockey
 Профиль Джимми Томсона на NHL.com RU

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Питтсбург Хорнетс»
Игроки «Торонто Сент-Майклс Мэйджорс»
Игроки «Торонто Мейпл Лифс»
Игроки «Чикаго Блэкхокс»
Обладатели Кубка Стэнли
Участники матчей всех звёзд НХЛ